Dario Caviezel – snowboarder svizzero
 Flurin Caviezel – scrittore svizzero
 Gino Caviezel – sciatore alpino svizzero
 Gion Caviezel – bobbista svizzero
 Jim Caviezel – attore statunitense
 Mauro Caviezel – sciatore alpino svizzero
 Nott Caviezel – storico dell'arte svizzero
 Tarzisius Caviezel – politico svizzero